НФК Запад или Западна дивизия на Националната футболна конференция е една от четирите дивизии на Националната футболна конференция (НФК), част от Националната футболна лига (НФЛ). НФК Запад съдържа 4 отбора – Аризона Кардиналс, Сейнт Луис Рамс, Сан Франциско Фортинайнърс и Сиатъл Сийхоукс.

Отборите от дивизията са участвали общо дванадесет пъти в Супербоул, като са печелили в шест от тях.

История

НФЛ Коустъл 
Дивизията е създадена през 1967 под името НФЛ Коустъл (NFL Coastal, букв. Крайбрежна дивизия на Националната Футболна лига), тъй като първоначалните и членове са разположени около двете крайбрежия на САЩ – Лос Анджелис Рамс и Сан Франциско Фортинайнърс са на западното, а Балтимор Колтс и Атланта Фалкънс – на източното.

НФК Изток 
През 1970 при обединението на НФЛ с Американската футболна лига (АФЛ) името на дивизията е сменено на НФК Запад. Колтс са преместени в АФК Изток, а към дивизията се присъединяват Ню Орлиънс Сейнтс. През 1976 Сиатъл Сийхоукс изиграват един сезон в НФК Изток, но през 1977 са преместени в АФК Запад. Дивизията остава без промяна до 1995, когато Лос Анджелис Рамс се местят в Сейнт Луис, а Каролина Пантърс се присъединяват към НФЛ и са разпределени в НФК Запад.

През 2002 става голяма промяна в състава на дивизията – Атланта Фалкънс, Каролина Пантърс и Ню Орлиънс Сейнтс са преместени в новосформираната НФК Юг, а местата им са заети от Аризона Кардиналс и Сиатъл Сийхоукс.

Сан Франциско са най-успешният отбор в дивизията със своите 5 победи в Супербоул.

Шампиони на дивизията 

 #Заради стачка на играчите редовния сезон през 1982 е само от девет срещи. За плейофите се класират общо 16 отбора, като класирането в дивизията не се взема под внимание.

Отбори, класирали се за плейофите с уайлд кард 

 Заради стачка на играчите редовния сезон през 1982 е само от девет срещи. За плейофите се класират общо 16 отбора, като класирането в дивизията не се взема под внимание.

Общо участия в плейофи

Бележки 

Национална футболна лига